Анатолий Хохлов:
 Хохлов, Анатолий Иванович (1918—1995) — советский разведчик, Герой Советского Союза.
 Хохлов, Анатолий Павлович (род. 1935) — советский и российский геолог.
 Хохлов, Анатолий Петрович (1947—2008) — советский боксёр и судья по боксу.